Aponuphis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Kucheruk 1978. Aponuphis ingår i familjen Onuphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Aponuphis